Meteor Praha může označovat dva různé sportovní subjekty:

 FK Meteor Praha VIII – samostatný fotbalový klub
 SK Meteor Praha – sportovní klub s několika jinými sportovními oddíly